Zeche Alte Bommerbank steht für
 Zeche Alte Bommerbank
 Zeche Neue Bommerbank
 Zeche Bommerbänker Erbstolln